административно-территориальная единица Великого княжества Литовского в составе Виленского воеводства до 1566 г. (также Могилёвское староство или волость)
 чрезвычайная административно-территориальная единица Российской империи в 1778—96 годах.